Політип (, , ) – модифікація структур мінералів, які утворюються внаслідок політипії. Політип позначається цифрою і буквою, яка стоїть біля неї, наприклад, 2H, 4H, 15R, 3C. Цифра означає число шарів у елементарній комірці, а буква – тип елементарної комірки.

Див. також 
 політипія

Література 
 

Морфологія мінералів